telefonul e mistoc

Localități 
 Peștera, oraș în regiunea Pazardjik, Bulgaria;
 Peștera, Pernik;
 Peștera, Smolean;
 Peștera, Brașov; 
 Peștera, Cluj; 
 Peștera, Constanța; reședința comunei cu același nume
 Peștera (Băița), Hunedoara; 
 Peștera (Petroșani), Hunedoara; 
 Peștera (Sălașu de Sus), Hunedoara;
 Peștere, Bihor;
 Peștere, Caraș-Severin;

Vezi și 
 Peștere (dezambiguizare)

 Râul Peștera (dezambiguizare)

 Peștera Sfântului Andrei, așezământ religios (mănăstire), situat în Dobrogea, în apropierea localității Ion Corvin, județul Constanța;
 Listă de peșteri

Legături externe 
 Peșteră (DEX)

Toponime românești